Gordon Chown ( - Jundiaí, 16 de dezembro de 2019) foi um pastor pentecostal, teólogo, tradutor, escritor e perito em Línguas Bíblicas.

Biografia 
Chown nasceu na Inglaterra, em uma família anglicana, mas relata sua conversão apenas aos 21 anos, em 1959, no Brasil. Aos 25 anos, foi estudar na Universidade de Cambridge, onde graduou-se Mestre em Teologia, com especialização em Grego e Hebraico. Durante os estudos, Gordon entrou em contato com a Assembleia de Deus em Cambridge, onde foi batizado nas águas e no Espírito Santo.

De volta ao Brasil em 1963, casou-se com Eunice Gonçalves dos Reis Chown (falecida em 17 de fevereiro de 2007), e tiveram três filhos: Verônica, Virgínia e Timóteo. Vinculou-se à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (IPIB), e foi ordenado pastor da IPIB pelo Presbitério de São Paulo em 15 de janeiro de 1964, assumindo a IPI do Jabaquara (SP). No mesmo ano passou a colaborar como professor da Faculdade de Teologia da IPIB em São Paulo, lecionando Hebraico, Exegese do Velho e do Novo Testamento. Aderiu ao movimento de renovação carismática na IPIB e se desligou daquela denominação em 3 de janeiro de 1974, filiando-se à Igreja Presbiteriana Independente Renovada (IPIR). Em 8 de janeiro de 1975, quando da fusão da IPIR com a Igreja Cristã Presbiteriana, foi um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil (IPRB).

Poliglota, Chown lia e traduzia em 13 idiomas desde 1959, tendo traduzido dezenas de livros cristãos e obras teológicas para o português. Atuou como intérprete e consultor teológico do Instituto Cristão de Pesquisas. Em 2001, recebeu o Prêmio Personalidade Literária, concedido pela Associação Brasileira de Editores Cristãos (ABEC).

Congregava atualmente na Assembleia de Deus Ministério Belém em Jundiaí.

Livros 

 Os Dons do Espírito (1970)
 O Espírito Santo na vida de Paulo (1987)
 Gramática Hebraica: Como Ler o Antigo Testamento na Língua Original (2002)

Traduções 

 Bíblia de Estudo Pentecostal
 Bíblia de Estudo NVI
 Chave Linguística do Novo Testamento Grego
 Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, editado por Lothar Coenen e Colin Brown
 Exegese do Novo Testamento, de John D. Grasmick
 Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, de Walter A. Elwell
 Gramática do Hebraico Bíblico para Iniciantes
 Alimento da Fé, de Kenneth Hagin
 Palavras Chaves do Novo Testamento, de William Barclay
 Entendes o Que Lês?, de Gordon Fee e Douglas Stuart
 Ouvindo a Deus: Uma Abordagem Multidisciplinar da Leitura Bíblica, de Eugene Peterson
 Panorama do Antigo Testamento, de Gleason L. Archer Jr; entre muitas outras obras.

Alunos da Universidade de Cambridge
Brasileiros de ascendência inglesa
Brasileiros nascidos no exterior
Britânicos expatriados no Brasil
Escritores do estado de São Paulo
Escritores pentecostais
Escritores religiosos do Brasil
Membros da Assembleia de Deus
Naturais da Inglaterra
Teólogos do Brasil
Teólogos pentecostais
Tradutores para a língua portuguesa
Tradutores do Brasil
Tradutores da Bíblia